Богунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Богунов, Сергей Анатольевич (род. 1973) — украинский футболист, защитник и полузащитник.
 Богунов, Ярослав Геннадиевич (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник и нападающий.

 Богунова, Наталия Васильевна (1948—2013) — советская актриса театра и кино.

См. также 
 Богун